Preusmjeri Nacrt:Qods Yasir